Пе́дро Аба́д Са́нтос-и-Ба́ско (, 31 января 1876 года, Сан-Фернандо, Филиппины — 15 января 1945 года, , Филиппины) — филиппинский политический деятель и .

Биография 
Был старшим из 10 детей в зажиточной семье; один из его братьев, Хосе Абад Сантос, впоследствии возглавит Верховный суд. Окончил университет святого Фомы, по профессии адвокат.

Участник освободительной революции 1896 года и войны против США 1899—1902 годов. Служил мировым судьёй в родном городе. К левому движению пришёл под влиянием идей Льва Толстого и Генри Джорджа, которые и подвигли его выступать в защиту угнетённого крестьянства; позже стал приверженцем марксизма. С 1907 года до конца 1920-х годах — активный деятель Партии националистов.

В 1932 году организовал и возглавил легальную Социалистическую партию, которая в 1938 году объединилась с вышедшей из подполья компартией в одну легальную компартию Филиппин на съезде, проходившем в оперном театре Манилы. Тогда же был избран её вице-председателем.

В 1941 году баллотировался в президенты Филиппин.

В 1942—1944 годах вместе со своим товарищем по партии Крисанто Эванхелистой был заключён в тюрьму японскими оккупантами. Был выпущен незадолго до смерти по причине плохого здоровья; президент Хосе Лаурель отказался повторно его задерживать.

Литература 
 Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. — 4-е изд. — М.: Сов. энциклопедия, 1988. — с. 7.

Революционеры Филиппин
Коммунисты Филиппин
Социалисты Филиппин
Адвокаты Филиппин
Медики Филиппин